Wild může být:

 anglicky: divoký, zuřivý

příjmení 
 Heinrich Wild (1877–1951) – švýcarský konstruktér geodetických přístrojů a zakladatel firmy Wild Heerbrugg
 Karol Wild (1824–1885) – polský knihkupec, nakladatel, politik
 Paul Wild (1925–2014) – švýcarský astronom, objevitel komety 81P/Wild-2
 Paula Wild (* 1974) – česká pornoherečka
 Sharon Wild (* 1979) – česká pornoherečka

ve sportu
 Minnesota Wild – americký hokejový klub

ve filmu
 Divočina (v originále Wild) – americký film

hudební skupiny
 Joker's Wild – britská hudební skupina
 Running Wild – německá hudební skupina
 Wild Strawberries – kanadská hudební skupina

hudební nahrávky
 Calling The Wild – album německé kapely Doro
 Something Wild – album skupiny Children Of Bodom
 Wild Horses (singl) – singl k albu Sticky Fingers skupiny The Rolling Stones 

jiný význam
 Wild Wadi Water Park – akvapark v Dubaji
 Wild Heerbrugg – bývalý švýcarský výrobce geodetických a fotogrammetrických přístrojů (1921-1990)